Wrentham (Alberta), au Canada ;
 , en Angleterre ;
 Wrentham (Massachusetts), aux États-Unis.

Voir aussi 
 , un dragueur de mines de la Royal Navy